Ермо́ленко — украинская фамилия. Известные носители:

 Ермоленко, Александр Семёнович (род. 1934) — советский и российский физик-магнитолог. 
 Ермоленко, Андрей Давыдович (1923—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Ермоленко, Виктор Михайлович (1908—1995) — советский учёный-энергетик, лауреат Ленинской премии. 
 Ермоленко, Виталий Петрович (род. 1942) — советский и российский учёный в области кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных животных, академик РАСХН, академик РАН, министр РФ. 
  (род. 1992) — российский футболист.
 Ермоленко, Даниил (1620—1666) — гетман Левобережной Украины в 1665 году.
 Ермоленко, Дмитрий Владимирович (1923—1986) — советский социолог и философ, профессор.
 Ермоленко, Иван Васильевич (1913—1980) — советский экскаваторщик, Герой Социалистического Труда. 
 Ермоленко, Игорь Николаевич (1932—1991) — академик АН БССР
 Ермоленко, Николай Фёдорович (1900—1972) — советский химик, академик АН БССР.
 Ермоленко, Павел Васильевич (1951—2020) — украинский певец (баритон), заслуженный артист Украины.
 Ермоленко, Пантелей Игнатьевич (1909—1984) — Герой Советского Союза.
 Ермоленко, Руслан Николаевич (род. 1983) — украинский футболист, судья и спортивный функционер.

Двойные фамилии 
 Ермоленко-Южина, Наталия Степановна (урождённая Плуговская; 1881—1937) — русская и советская оперная певица.

См. также 
 Ярмоленко